Yvon Robert est un lutteur professionnel québécois.
 Yvon Robert est un homme politique français, maire de Rouen.